Het seizoen 1989/90 van de Nederlandse Eredivisie was het 34ste seizoen waarin onder de KNVB-vlag een professionele Eredivisie werd gevoetbald.

In het voorgaande jaar waren BV Veendam, PEC Zwolle '82 en VVV gedegradeerd. Hiervoor in de plaats kwamen Vitesse, FC Den Haag en N.E.C..

Ajax werd landskampioen, met 49 punten. Nooit haalde een kampioen zo weinig punten. FC Haarlem en BVV Den Bosch degradeerden rechtstreeks naar de Eerste divisie.

Teams

Eindstand

Legenda

Uitslagen

Topscorers

Externe links 
 Eredivisie
 KNVB

Eredivisie (mannenvoetbal)
Competitievoetbal 1989/90